Iveco LMV (Light Multirole Vehicle) — армейский многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства.

Разработан коллективом конструкторов компании «Iveco Defence Vehicles» (дочерней компании итальянской корпорации «IVECO»), первый из десяти прототипов был изготовлен в 2001 году.

Описание 
Автомашина была спроектирована с учётом опыта эксплуатации машин аналогичного назначения в ходе конфликта на Балканах в 1990-е годы. На этапе эскизного проектирования машины было принято решение обеспечить высокий уровень противоминной стойкости машины.

Для снижения стоимости машины и последующих эксплуатационных и ремонтных расходов в конструкции использованы многие узлы и агрегаты от ранее выпускавшихся моделей коммерческих автомашин (в частности, двигатель и трансмиссия от легкового автомобиля повышенной проходимости «Ивеко-2500»).

По утверждению разработчика, LMV является первой в мире машиной этого класса, у которой система противоминной защиты встроена и является составным элементом ходовой части. Конструкция машины спроектирована также с учётом возможности установки модулей пассивной брони, по некоторым данным, марки AMAP германской компании IBD. Каркас машины трубчатый из высокопрочных стальных труб увеличенного диаметра. Все выпускаемые машины Iveco LMV оснащаются узлами для установки навесных бронемодулей (бронепанелей), однако сами бронемодули не входят в комплект поставки.

Iveco LMV обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия калибров 5,56 и 7,62 мм, импровизированных взрывных устройств и инженерных мин, а дополнительно установленные навесные модули пассивной брони способны обеспечить защиту от огня крупнокалиберных пулемётов.

По требованиям STANAG 4569 Уровень 2, необходимый уровень противоминной стойкости должен обеспечивать защиту при наезде колесом на противотанковую мину фугасного действия с массой заряда 6 кг. Для снижения воздействия ударной волны при подрыве мины максимально увеличен клиренс (0,473 м), нижняя часть днища в районе кабины экипажа выполнена V-образной формы с использованием слоистого материала типа «сэндвич», что в совокупности служит отклонению в боковых направлениях и поглощению, за счёт собственной деформации слоистой структуры материала днища, фугасного действия взрыва. Жизненно важные агрегаты (трансмиссия, топливный бак) смещены в заднюю часть машины.

Основные ТТХ 
 максимальная масса буксируемого груза — 4200 кг
 коробка передач — автоматическая шестиступенчатая
 Преодолеваемые препятствия: брод глубиной 0,85 м (с предварительной подготовкой — 1,5 м), стенка высотой 0,5 м

На автомобиле может быть установлено различное пулемётное вооружение, в том числе дистанционно управляемое на модули типа Protector RWS.

В 2010 году стоимость производства на итальянском заводе в Больцано одного небронированного Iveco LMV M65 составляла 170 тысяч евро, с установленными модулями навесной брони IBD — от 256 тысяч евро, с установленным модулем вооружения (пулемёт, радиостанция, гранатомёт) — от 461 тысячи евро.

Закупка МО РФ 

Первое появление бронемашин Iveco LMV в России относится к 2009 году, когда ОАО «КамАЗ» при содействии ОАО «Ростехнологии» за свой счёт приобрело и ввезло в страну для испытаний два бронеавтомобиля этого типа. В это же время появились первые сообщения о планах принятия Iveco LMV на вооружение российской армии. В 2010 году были куплены ещё две LMV, а в конце 2010 года — уже на средства Министерства обороны РФ — ещё 10 машинокомплектов, собранных на КамАЗе и получивших официальное название «Рысь». Согласно таможенной декларации, каждый машинокомплект обошёлся автозаводу в 12 млн рублей.

При этом, в марте 2010 года официальный представитель Минобороны РФ полковник Алексей Кузнецов опроверг информацию о намерении ведомства закупить крупную партию итальянских бронемашин Iveco и заявил, что Минобороны не рассматривает вопрос о приобретении иностранной бронетехники.

Тем не менее, бронемашина была принята на снабжение российской армии приказом министра обороны № 650 от 16 июня 2010 года.

В декабре 2010 года стало известно, что Министерство обороны РФ приняло Iveco LMV на снабжение российской армии и выделило около 30 млрд рублей на приобретение 1775 машин в течение 2010—2016 годов. При этом сборка машин (под маркой «Рысь») должна была проходить на территории России. По словам первого замминистра обороны РФ Владимира Поповкина, по сути это будет «отвёрточная сборка».

Стоимость единицы ввезённой техники в 2011 году составила «от 500 тысяч долларов».

В декабре 2011 года Россия и Италия подписали контракт о производстве бронемашин «Рысь» на ООО «МВПС» — совместном предприятии ОАО «Оборонсервис» и концерна Iveco, расположенном в Воронеже. 14 марта 2012 года пресс-секретарь министра обороны РФ Ирина Ковальчук сообщила, что в 2012 году в вооружённые силы «поступят первые 57 автомобилей, произведённые в Воронеже». По её словам, локализация производства «Рысей» на воронежском предприятии в настоящее время составляет 10 %, а к 2014 году достигнет 50 %.

В начале апреля 2012 года министерство обороны объявило о продаже двух ранее состоявших на вооружении бронемашин как имеющих 80 % износ. По состоянию на конец июля 2012 года себестоимость сборки одной машины «Рысь» для министерства обороны РФ составляла 20 млн рублей.

21 сентября 2012 года министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что российская армия нуждается более чем в 3 тысячах бронемашин «Рысь» разработки итальянской компании «Ивеко».

26 декабря 2012 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о решении сменить технологического партнёра для Iveco в производстве бронемашин «Рысь» — с 2013 года их сборка будет проходить в Набережных Челнах, на предприятии «КамАЗ». Борисов также сообщил, что «на сегодняшний день у России имеется контракт на сборку 358 бронеавтомобилей Iveco, и 57 из них уже собраны на мощностях предприятия в Воронеже… Что касается контракта на эти 358 машин — я не вижу оснований для его пересмотра».

Критика закупки для вооружённых сил РФ 
Закупка и принятие на вооружение иностранной бронемашины Iveco LMV при наличии на вооружении бронемашины «Тигр» отечественного производства вызвали критические замечания.

В частности, было отмечено, по комплексу характеристик «Рысь» существенно уступает «Тигру» — у «Рыси» при весе 7,2 тонны двигатель мощностью 190 л. с., и сама машина не обладает никаким модернизационным потенциалом. У почти восьмитонного «Тигра» последних модификаций 6-го класса защиты мощность отечественного дизеля около 400 л. с. и машина имеет очень хороший модернизационный потенциал. Но, как заявил начальник ГАБТУ генерал-майор Александр Шевченко по поводу испытаний бронеавтомобиля «Тигр» с шестым классом защиты — «Тигров» с таким уровнем бронирования на испытания представлено не было.

Были отмечены проблемы с противопульной защитой — ряд мест, где она не просто была ослаблена, а полностью отсутствовала. Так, бронепанели кузова разделены толстым уплотнителем из резины, а отверстия в передних дверях, через которые проходят рычажки регулировки зеркал, никак не защищены.

Достать раненого водителя возможно только снаружи, стрельба из личного оружия экипажа невозможна. Боекомплект для вооружения, установленного на машину, и для табельного оружия солдат находится на крыше и в незащищённом кормовом отсеке, то есть перезарядить оружие в условиях боя практически невозможно. Неудачно расположены места для личного состава — на заднем ряду тесно, трудно высидеть там несколько часов при полной экипировке.

Также было отмечено, что ключевые узлы LMV M65 Iveco — не итальянского происхождения. Композитная броня с керамикой — немецкая, в её основе голландские материалы (органиты), двигатель американский, коробка передач — немецкая. Лицензии на производство этих узлов нельзя получить у Италии. Таким образом, в России возможна только сборка бронемашин из машинокомплектов, изготовленных в Италии.

Отмечено, что сборка обходится втрое дороже приобретения отечественных «Тигров».

Авторы отмечали нарушения при проведении войсковых испытаний машины:
 так, испытания на полигоне в Бронницах проходили в хорошую летнюю погоду, а вовсе не в снег и мороз или осеннюю распутицу
 в другом случае, осенью 2011 года во время демонстрации на выставке в Нижнем Тагиле «Рысь» попросту объезжала крупные препятствия, в то время как «Тигр» преодолел их все.

Представители Минобороны утверждают [кто?], что технологии Iveco, воплощённые в бронеавтомобиле LMV M65, помогут российским специалистам в создании перспективного бронетранспортёра «Бумеранг», который придёт на смену БТР-80 и БТР-82. По заявлению автора статьи, «…это полная бессмыслица. Бронетранспортёры и бронеавтомобили — машины совершенно разных классов и разного предназначения».

В январе 2013 года Минобороны России, закупив полторы тысячи бронемашин Iveco, приостановило дальнейшую закупку этих машин и не планирует закупать их в дальнейшем, сообщил главком Сухопутных войск РФ Владимир Чиркин журналистам в Ижевске.

Варианты и модификации 

 VTLM «Lince» — модификация, принятая на вооружение армией Италии и Испании.
 CLV «Panther» — модификация для армии Великобритании
 Автомобиль защищённый «Рысь» — модификация IVECO 65E19WM для российской армии, в соответствии с требованиями Министерства обороны РФ в конструкции автомашины должны использоваться детали российского производства.
 в 2011 году на оружейной выставке «IDEB-2011» Чехия представила Iveco LMV, оснащённый дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector M151A2 с 12,7-мм пулемётом M2 QCB.
 в мае 2012 года на оружейной выставке «IDEB-2012» в Братиславе Чехия представила Iveco LMV, оснащённый дистанционно управляемым боевым модулем EVPU ZSRD 07 производства Словакии с 7,62-мм бельгийским пулемётом FN MAG.

Боевое применение 
Вторжение России на Украину (2022): используются в ходе вторжения. Не менее трех Iveco LMV были захвачены и используются украинской стороной

На вооружении 

  — 172 Iveco LMV по состоянию на 2018 год.
  — 23 Iveco LMV получено и ещё 2 единицы заказано по состоянию на 2018 год.
  — 440 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  —1464 Iveco LMV заказано по состоянию на 2016 год.
  — 401 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 395 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 2000 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 170 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — в 2016 году — 67 машин. Всего законтрактовано 358 единиц, планировали 1775 единиц, дальнейшие поставки отменены Некоторое количество машин предполагается передать 130-й бригаде военной полиции. В 2017 году применяется для переброски сапёров МПМЦ ВС РФ в ходе разминирования освобождённых районов Сирии, 16 машин передано в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию.
  — 45 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 40 Iveco LMV по состоянию на 2018 год.
  — неизвестное количество Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 14 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.
  — 170 Iveco LMV по состоянию на 2016 год.

Изображения

Примечания

Ссылки 

 Panther на Army Guide

Бронеавтомобили Италии
Бронеавтомобили по алфавиту
LMV
Военная продукция Oto Melara